Cet article recense les villes et municipalités des Philippines, organisées par province et classées par nombre d'habitants.

Liste par nombre d'habitants 
Légende
 Le nom des capitales de province est encadré en gris.
 Il existe quatre classes de villes : municipalité, ville (component city, CC), ville indépendante (independant component city, ICC) et ville fortement urbanisée (highly urbanized city, HUC).
 La province est notée en italique quand la ville s'y trouve géographiquement, mais en est administrativement indépendante. De plus, les villes du Grand Manille n'appartienne à aucune province, la métropole étant indépendante.
Note : la liste peut être triée en cliquant sur l'en-tête des colonnes.

Références

Voir aussi 

Philippines
 
 
ville